Loa – miasto w USA, w stanie Utah
 Loa – rodzaj nicieni
 Loa – rodzaj morskich ryb z rodziny chetonikowatych
 Loa – prolog w dramacie hiszpańskim
 Loa – rzeka w Chile
 Loa – bóstwa w religii voodoo
 Life of Agony – w skrócie LoA
 LOA (ang. Length over all) - długość całkowita jednostki pływającej